Берлингуэр () — фамилия каталонского происхождения, известная также в Италии. Известные носители:

  (1850—1915), итальянский адвокат и политик, основатель газеты Nuova Sardegna в 1891 году.
  (1891—1969), итальянский адвокат и политик, сын Энрико-старшего.
 Берлингуэр, Энрико младший (1922—1984), политик, сын Марио, секретарь ИКП.
 Берлингуэр, Джованни (1924—2015), итальянский политик, сын Марио и брат Энрико-младшего.
  (1933—2014) — жена Джованни, режиссёр, сценаристка и писательница.
 Берлингуэр, Луиджи (род. 1932) — университетский профессор и политик, двоюродный брат Энрико-младшего и Джованни, министр общественного образования в 1996—2000.
  (род. 1934) — итальянский дипломат и политик, брат Луиджи, генеральный секретарь аппарата президента Италии с 1987 по 1992.
  (род. 1959) — журналистка, дочь Энрико-младшего.
  (род. 1963) — политик, сын Энрико-младшего.

Другое 
  — реформа итальянской системы школьного образования, проведённая законом № 425 от 10 декабря 1997 года по инициативе Луиджи Берлингуэра.